Basin Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Basin Brook (Franklin County, Maine)
 Basin Brook (Oxford County, Maine)
 Basin Brook (Massachusetts), im Franklin County
 Basin Brook (New Hampshire), im Carroll County
 Basin Brook (New York), im Essex County
 Basin Brook (Bennington County, Vermont)
 Basin Brook (Lamoille County, Vermont)
 Basin Brook (Rutland County, Vermont)
 Basin Brook (Windsor County, Vermont)